Данилец - фамилия

 Данилец, Владимир Витальевич (род. 1960) — советский и украинский актёр эстрады, юморист.
 Данилец, Юрий Васильевич (род. 1981) — украинский историк.